Петр Канко (; , Пршибрам, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Провёл 10 матчей в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз». Сейчас играет в чешской первой лиге за клуб «Поруба».

Карьера 
Петр Канко является воспитанником пражской «Спарты». За свою карьеру сменил много клубов в различных лигах.

В 17 лет перебрался в Северную Америку. В 2003 году, выступая за «Кутеней Айс» стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио и обладателем Мемориального кубка. 

Играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» (1 гол в 10 матчах). Свой единственный гол в НХЛ Канко забил в первой же игре, 16 декабря 2005 года поразив ворота «Анахайм Майти Дакс».

После возвращения в Европу, выступал в Чехии и Словакии. Сейчас играет в чешской первой лиге за команду «Поруба» из Остравы.

Достижения 
 Чемпион хоккейной лиги Онтарио 2003

 Обладатель Мемориального кубка 2003

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 НХЛ — 10 игры, 1 гол
 АХЛ — 254 игры, 84 очка (38+46)
 Чешская экстралига — 104 игры, 29 очков (12+17)
 Словацкая экстралига — 57 игр, 28 очков (15+13)
 Чемпионат Австрии — 47 игр, 21 очко (7+14)
 Чешская первая лига — 381 игра, 208 очков (105+103)
 Чешская вторая лига — 47 игр, 36 очков (16+20)
 Хоккейная лига Онтарио — 205 игр, 228 очков (100+128)
 Мемориальный кубок — 4 игры, 5 очков (4+1)
 Всего за карьеру — 1109 игр, 640 очков (298+342)

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Фридек-Мистек»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «РТ Торакс»

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Профиль на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»